Distretto di Gopalganj – distretto della Divisione di Dacca (Bangladesh)
Distretto di Gopalganj – distretto del Bihar (India)